Рышард Катус (; ) — польский легкоатлет, специалист по многоборьям. Выступал за сборную Польши по лёгкой атлетике в 1970-х годах, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мюнхене, многократный победитель и призёр первенств национального значения.

Биография 
Рышард Катус родился 29 марта 1947 года в деревне Боска-Воля гмины Стромец Мазовецкого воеводства.

Занимался лёгкой атлетикой в Варшаве, проходил подготовку в столичном клубе «Гвардия Варшава».

В 1970-х годах входил в число сильнейших десятиборцев Польши, трижды становился чемпионом страны в этой дисциплине (1974, 1975, 1978), четырежды был вторым зачёте польского национального чемпионата (1969, 1973, 1976, 1979).

Впервые заявил о себе на международном уровне в сезоне 1971 года, когда вошёл в состав польской национальной сборной и выступил на чемпионате Европы в Хельсинки, где с результатом в 7351 (7417) очко занял в десятиборье 14-е место.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене — набрал 7984 очков в программе десятиборья и завоевал бронзовую олимпийскую медаль, уступив только советским легкоатлетам Николаю Авилову и Леониду Литвиненко. За это выдающееся достижение по итогам сезона был награждён золотым Крестом Заслуги.

После мюнхенской Олимпиады Катус остался в составе легкоатлетической команды Польши и продолжил принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 1973 году на Кубке Европы по легкоатлетическим многоборьям в Бонне он стал шестым в личном зачёте и помог своим соотечественникам выиграть мужской командный зачёт. Также, будучи студентом, в этом сезоне представлял страну на Универсиаде в Москве, где показал четвёртый результат в десятиборье.

В 1974 году на чемпионате Европы в Риме с результатом в 7895 (7920) очков был в десятиборье пятым.

В 1975 году на домашнем Кубке Европы в Быдгоще взял бронзу и серебро в личном и командном зачётах соответственно.

Находясь в числе лидеров польской национальной сборной, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1976 года в Монреале — на сей раз набрал в сумме всех дисциплин десятиборья 7616 очков и расположился в итоговом протоколе соревнований на 12-й строке.

Впоследствии под именем Ричард Катус успешно выступал на мастерских соревнованиях в США.

Примечания 

Многоборцы Польши
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Чемпионы Польши по лёгкой атлетике
Награждённые золотым крестом Заслуги